Жоселин Франсес Пук (; род. , Солихалл, графство Уэст-Мидлендс, Великобритания) — британская альтистка и композитор.

Биография 
Окончила Гилдхоллскую школу музыки и театра, с тех пор профессионально играет на альте. После ряда успешных выступлений для концертного зала и театра начала писать музыку к фильмам. На сегодняшний день живёт в Лондоне вместе со своим мужем, югославским художником Драганом Алексичем.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
Исполнители Virgin Records